A Portela de Portomourisco es un lugar situado en la parroquia de Portomourisco, del municipio de Petín, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias 

Localidades de Petín